L'adjectif « Jagellonne »" peut se rapporter à :
 L'université Jagellonne de Cracovie en Pologne, parfois appelée la Jagellonne.
 La bibliothèque Jagellonne rattachée à l'université Jagellonne.
 La dynastie Jagellon, qui régna sur une partie de l’Europe orientale entre le  et le .
 Le globe Jagellon ou Globus Jagellonicus qui est un globe terrestre exposé dans les locaux du Collegium Maius de l'université Jagellonne.